Эмгыр вар Эмрейс () — персонаж литературного цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского и снятого по его мотивам американского сериала, император Нильфгаарда.

Биография 
Эмгыр вар Эмрейс — сын императора Фергуса вар Эмрейса. Его отец был свергнут, а Эмгыр смог спастись бегством, но был заколдован: каждый день он превращался в чудовищного ежа и только по ночам опять становился человеком. Он поселился в Эрленвальде под именем Йож. Эмгыру удалось спасти короля Цинтры Рёгнера, и тот пообещал ему в благодарность «то, что оставил дома, но о чём не знает». Позже выяснилось, что это новорожденная дочь Рёгнера Паветта; спустя 15 лет Йож получил эту принцессу в жёны, после чего заклятие разрушилось, и он перестал превращаться в чудовище.

Паветта родила Йожу дочь Цириллу. Позже в результате кораблекрушения подстроенного чародеем Вильгефорцом
, Паветта утонула, а её мужа тоже сочли погибшим, но в действительности он вернулся в Нильфгаард и захватил императорский престол. Эмгыр создал сильную армию и начал завоевание северных королевств. В ходе двух кровопролитных войн он смог присоединить к своей империи земли к югу от реки Яруга.

В сериалах 
В американском сериале «Ведьмак», первый сезон которого вышел на экраны в декабре 2019 года, Эмгыра сыграл Барт Эдвардс. В первом сезоне появляется только Дани/Йож из Эрленвальда, об истинном происхождении которого ещё не сообщается. При этом герои-нильфгаардцы в течение всего сезона с большим пиететом упоминают Белое пламя; по-видимому, для подданных Эмгыр стал предметом религиозного культа (один из рецензентов отметил, что незнакомый с книгами Сапковского зритель не поймёт смысл слов «Белое пламя»). Во втором сезоне Эмгыр впервые появляется под своим настоящим именем. В финале сезона выясняется, что он — отец Цири.

На монетах 
Изображение Эмгыра появилось на одной из коллекционных монет, отчеканенных компанией Mennica Gdańska и посвящённых сериалу «Ведьмак» от Netflix. Это монета диаметром 10 сантиметров и весом около килограмма, которая формально является платёжным средством острова Ниуэ. На ней изображена сцена помолвки Эмгыра (в те времена жившего под именем Йож из Эрленвальда) и Паветты.

Оценки образа 
У Сапковского Эмгыр изображён как создатель могущества Нильфгаарда. Литературоведы видят здесь явную аналогию с Германией XVIII—XX веков, захватившей значительную часть Польши (речь либо о разделах Речи Посполитой, либо о двух мировых войнах). Некоторые рецензенты считают Нильфгаард «могущественной бюрократической империей, представительницей имперского унифицирующего начала, в противоположность феодальной Европе». В американском сериале Эмгыр оказывается создателем империи, которая очень похожа на ИГИЛ: религия в ней «превратилась в жестокий фанатизм», нильфгаардцы подобны чёрной смерти, пожирающей континент, они любят пытки и жестокие убийства, на завоёванных ими землях немедленно запрещают пить алкоголь.

Примечания

Ссылки 
 Карта, пропитанная кровью. Человеческие государства мира «Ведьмака»

Персонажи Ведьмака
Вымышленные императоры и императрицы